Зарваница — название населённых пунктов:

Украина 
 Зарваница — село в Золочевском районе Львовской области.
 Зарваница — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.